Unforgiven, filme de Clint Eastwood, 1992
 O Passado Não Perdoa, filme de John Huston, 1960 (original: The Unforgiven)
 "The Unforgiven" (canção), de Metallica
 "The Unforgiven II", canção de Metallica
 WWE Unforgiven, evento de luta livre

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música